Die Nemzeti Bajnokság 1981/82 war die 81. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum zweiten Mal Rába ETO Győr.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die drei Letztplatzierten mussten absteigen. Dr Viertletzte bestritt zwei Relegationsspiele.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsspiele 

|}

Dadurch sicherte sich Nyíregyháza den Klassenerhalt.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1982
Fußballsaison 1981/82